Серхіо Альмірон ()

Відомі носії імені:
 Серхіо Омар Альмірон (нар. 1958) — аргентинський футболіст, чемпіон світу 1986 року.
 Серхіо Бернардо Альмірон (нар. 1980) — аргентинський футболіст, син Серхіо Омара Альмірон.
 Серхіо Оскар Альмірон (нар. 1985) — аргентинський футболіст.